Shimla może dotyczyć: 
 Shimla – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Shimla – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh